Mariánské náměstí může být:

 Mariánské náměstí (Brandýs nad Labem)
 Mariánské náměstí (Brno)
 Mariánské náměstí (Černovice)
 Mariánské náměstí (České Budějovice)
 Mariánské náměstí (Ostrava)
 Mariánské náměstí (Praha)
 Mariánské náměstí (Štětín)
 Mariánské náměstí (Uherský Brod)
 Mariánské náměstí (Znojmo)
 Mariánské náměstí (Žilina)